De Roode Beek, een beek in Limburg
 Rothenbach (Roer) of Roode Beek, een beek die bij Etsberg in de Roer uitmondt